ARN se poate referi la:
 Acid ribonucleic
 Aeroportul Stockholm-Arlanda, conform codului IATA